Stefan I kan syfta på:
Påven Stefan I
Stefan I av Ungern
Stefan I av Kroatien
Stefan I (exark), ärkebiskop av Sofia

Regentnamn

eo:Stefano#Regantoj